Die Fotbollsallsvenskan 1947/48 war die 24. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 27. Juli 1947 und endete am 6. Juni 1948.

IFK Norrköping gelang der vierte Meistertitel in Folge und schaffte damit einen Rekord in der Geschichte der höchsten schwedischen Liga, der zwar durch die Titel 1993 bis 1996 von IFK Göteborg egalisiert, aber nicht überboten wurde. Am anderen Ende der Tabelle platzierten sich Djurgårdens IF und Halmstads BK und mussten den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Gunnar Nordahl von Meister IFK Norrköping gelang mit 18 Saisontoren der vierte Gewinn des Titels des Torschützenkönigs nach 1943, 1945 und 1946.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1947
Fußballsaison 1947/48